Гісандо (ісп. Guisando) — муніципалітет в Іспанії.
 Бики Гісандо (ісп. Toros de Guisando) — вид веррако, комплекс кельтіберських скульптур.